La mujer del zapatero puede referirse a:

 La mujer del zapatero, película dirigida en 1965 por Armando Bo.
 La mujer del zapatero, película dirigida en 1941 por Julio Irigoyen.